Svetovne dvoranske igre 1985 so tekmovanje, v nadaljnjih izvedbah znano kot svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 18. in 19. januarja 1985 v dvorani Palais Omnisports de Paris-Bercy v Parizu, Francija. Udeležilo se ga je 319 atletov iz 69-ih držav, ki so tekmovali v 24-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1985
1985 v športu
Športne prireditve v Franciji
Šport v Parizu